Кремно — річки в Україні, знаходяться в межах Коростенського району Житомирської області:
Кремно (ліва притока Ужа)
Кремно (права притока Ужа)